

Patronyme 

 Annaleigh Ashford (1985-), actrice américaine ; 
 Brad Ashford (1949-2022), homme politique américain ;
 David Ashford (1941-2020), acteur britannique ; 
 Evelyn Ashford (1957-), athlète américaine ;
 Lindsay Ashford (1959-), romancière et journaliste britannique ;
 Nickolas Ashford (1942-2011), musicien américain, membre du duo Ashford & Simpson ;
  (1943-), chanteuse américaine (Martha and the Vandellas) ;
 William Ashford (1746-1824), peintre britannique ;
 William Ashford (1871-1954), joueur international anglais de rugby à XV.

Pseudonyme 
 Jeffrey Ashford, nom de plume de Roderic Jeffries, auteur de romans policiers.

Toponymes 

 Ashford est un village australien de Nouvelle-Galles du Sud. 
 Ashford est une ville anglaise du Kent.
 Ashford est un district non-métropolitain et un borough anglais du Kent, basé dans la ville d'Ashford.
 Ashford est une circonscription électorale britannique correspondant au borough d'Asford.
 La gare d'Ashford International se situe à Ashford.
 Ashford est une ville anglaise du Surrey, historiquement en Middlesex.
 Ashford est une ville irlandaise dans le comté de Wicklow.
 L'Université Ashford se situe à Clinton dans l'Iowa (États-Unis).
 Ashford est une ville américaine du Connecticut.
 Ashford est une ville américaine de l'Alabama.
 Ashford, une ville située au nord-est du comté de Broome, dans l' État de New York.
Patronyme anglais
Homonymie de localités